Савичев, Николай:
 Савичев, Николай Ильич (1912—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Савичев, Николай Николаевич (род. 1965) — советский и российский футболист.